Мальтийская Премьер-лига 1996/1997 () — 82-й сезон чемпионата Мальты по футболу. Он начался 24 августа 1996 года и закончился 5 мая 1997 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Официальный сайт лиги 
 Чемпионат Мальты на rsssf.com

1996/1997
Мальта
Мальта
1996 год на Мальте
1997 год на Мальте
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1996/1997